Shut Up and Dance: Mixes — альбом ремиксов певицы Полы Абдул. Содержит танцевальные ремиксы шести известных синглов из дебютного альбома Forever Your Girl, один трек с ремиксами и одно попурри. Альбом был вторым успешным для Полы Абдул и достиг 7 места в Billboard 200. Будучи успешным, альбом Shut Up and Dance: Mixes позднее переиздавался несколько раз в течение всего 1990 года.

Треки альбома 

В некоторых английских изданиях в качестве бонуса добавлялись другие ремиксы песен:

Этот альбом находится в первой десятке самых продаваемых альбомов ремиксов в мире.

Примечания 

Альбомы Полы Абдул
Альбомы 1990 года